Freightliner può riferirsi a:

Aziende
Freightliner Trucks – azienda statunitense
Freightliner Group – azienda di trasporti europea

Altro
Freight liner – nave cargo